Haindorf heißen folgende  geographische Objekte:
 Haindorf (Am Ettersberg), Ortsteil der Gemeinde Am Ettersberg, Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Haindorf (Aschau im Chiemgau), Ortsteil der Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Haindorf (Nabburg), Ortsteil der Stadt Nabburg, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Haindorf (Schmalkalden), Ortsteil der Stadt Schmalkalden in Thüringen
 Haindorf (Weimar), Ortsteil der kreisfreien Stadt Weimar, Thüringen

 Haindorf (Gemeinde Haag), Ortsteil von Haag, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Haindorf (Gemeinde Langenlois), Katastralgemeinde von Langenlois, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Haindorf (Gemeinde Markersdorf-Haindorf), Katastralgemeinde von Markersdorf-Haindorf, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Haindorf (Gemeinde St. Leonhard), Ortschaft von St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Haindorf (Gemeinde Offenhausen), Ortschaft von Offenhausen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

 Hejnice, Stadt und des Wallfahrtsort im Isergebirge, Tschechien
 Hajnice, Gemeinde im Okres Trutnov, Tschechien
sowie:
 Schloss Haindorf, Schloss bei Langenlois, Niederösterreich 

Haindorf, Familienname:
 Alexander Haindorf (1784–1862), Mediziner, jüdischer Reformer, Psychologe, Publizist, Kunstsammler 

Siehe auch:
 Heindorf
 Hainsdorf
 Hayndorf